Бребьер () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, центр одноимённого кантона. Город расположен в 19 км к востоку от Арраса, в 4 км от автомагистрали А1 "Нор" Париж-Лилль, на обоих берегах реки Скарп. На западе коммуны находится железнодорожная станция Бребьер линии Париж-Лилль.

Население (2018) — 5 083 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Ведаста, восстановленная в 1918 году
 Шато Ла-Бюкьер

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,8 %
 промышленность — 12,6 %
 строительство — 3,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 53,6 %
 государственные и муниципальные службы — 29,2 %

Уровень безработицы (2017) — 19,2 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 20 900 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
 						
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Бребьера с 2020 года занимает Лионель Дави (Lionel David). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил во 2-м туре, получив 40,33 % голосов (из трех списков).

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Па-де-Кале